Zkratka RAF může znamenat mimo jiné:

 Royal Air Force – Královské vojenské letectvo Spojeného království
 Royal Aircraft Factory – zařízení britského ministerstva obrany (dnes Royal Aircraft Establishment)
 Rote Armee Fraktion – Frakce Rudé armády, někdejší německá ultralevicová teroristická organizace
 Rigas Autobusu Fabrika – bývalá lotyšská automobilka, výrobce dodávek a mikrobusů značky Latvija
 Reichenberger Automobil Fabrik – automobilka existující v Liberci v letech 1907–1916
 Reaktant akutní fáze - skupina proteinů tvořící součást nespecifické imunitní odpovědi

Externí odkazy